Фамилија Браво има више значења:

 Фамилија Браво, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Браво, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Браво, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику